158-я стрелковая дивизия:
 158-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939
 158-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942